Eine Plaza de soberanía [] (übersetzt ‚Hoheitsplatz‘ oder ‚eigenständiger Ort‘) ist ein kleines zu Spanien gehörendes Gebiet an Marokkos Mittelmeerküste, das keiner autonomen Region zugeordnet und damit dem spanischen Staat unmittelbar unterstellt ist. Die amtliche deutsche und auch zusammenfassende Bezeichnung dieser Gebiete lautet die Spanischen Hoheitsplätze in Nordafrika.

Verwaltung 
Das Königreich Spanien verwaltete ursprünglich fünf , die sich in der Küstennähe zu Marokko im Mittelländischen Meer befinden. Diese auch als Spanisch-Nordafrika bezeichneten Gebiete waren:
 Ceuta
 Melilla
 Islas Chafarinas
 Alhucemas-Inseln
 Peñón de Vélez de la Gomera

Ceuta und Melilla, die als einzige der Gebiete eine dauerhafte Wohnbevölkerung aufweisen, galten als , die anderen Gebiete als . Ceuta und Melilla gelten seit dem Jahr 1995 als  und nicht mehr als Plazas de soberanía. Demgegenüber werden die drei übrigen Kleinen Hoheitsplätze ausschließlich militärisch bewohnt und verwaltet.

Politisch nicht zu den Plazas de soberanía, sondern zu Andalusien, aber geographisch zu Afrika gehört die Isla de Alborán.

Gleichfalls nicht zu den Plazas de soberanía gehört die zwischen Spanien und Marokko umstrittene Petersilieninsel.

Geschichte 
Die Inselgruppe Chafarinas östlich von Melilla besteht aus drei kleinen Inseln (Isla del Congreso, Isla de Isabel II, Isla del Rey) und wurde 1848 im Wettlauf gegen die französische Marine durch Spanien erobert.
Die Inselgruppe von Alhucemas (, Alhukemasinseln) besteht aus drei kleinen Inseln (Peñón de Alhucemas, Isla de Mar und Isla de Tierra) und wurde 1560 während der Kriege gegen die türkischen Seestreitkräfte vom marokkanischen Sultan an den spanischen König abgetreten.
Vélez de la Gomera wurde 1508 durch eine spanische Militärexpedition gegen die Rifpiraten erobert. Sie war bis zum spanischen Rifkrieg immer wieder umkämpft und zeitweilig von marokkanischen Streitkräften besetzt. Die Felsenfestungen von Alhucemas und Vélez de la Gomera dienten zeitweilig als Staatsgefängnis.

Als die Kolonialmächte Frankreich und Spanien Marokko 1956 in die Unabhängigkeit entließen, wurden die betreffenden Inseln und Landgebiete nicht mit in die Gebietsrückgabe eingeschlossen. Spanien begründete dies damit, dass die Gebiete schon seit dem 16. Jahrhundert spanisch waren. Marokko fordert weiterhin eine Übergabe der Gebiete.

Die Plazas de soberanía gehören zur Europäischen Union und zur Eurozone.

Einzelnachweise

Internetseite 
 Geopolitische Karte der Spanischen Hoheitsplätze in Nordafrika (spanisch)

Geographie (Afrika)
Geographie (Spanien)
Umstrittenes Territorium